Corçallins – abitanti di Corcelles-le-Jorat
Corçallins – abitanti di Corcelles-près-Payerne